B 208 bezeichnet:
 die Bundesstraße 208 in Deutschland
 die Eibesbrunner Straße in Österreich

Abkürzung